BCAM steht als Abkürzung für:
 Broad Contemporary Art Museum
 Basque Center for Applied Mathematics

Abkürzung